Яковлев, Василий Васильевич:
 Яковлев, Василий Васильевич (1880—1957) — русский советский музыковед.
 Яковлев, Василий Васильевич (1886—1938) — псевдоним революционера-большевика Константина Алексеевича Мячина.
 Яковлев, Василий Васильевич (1925—1960) — советский военнослужащий, автоматчик, Герой Советского Союза.